Лаример () — английская фамилия и топоним США.

Фамилия
  (род. 1944) — американский судья.
  (1829—1881) — капрал Армии Союза.
  (1809—1875) — американский политик, основатель Денвера (Колорадо).

Топоним США
 Лаример — округ в Колорадо.
  — тауншип в Пенсильвании.
  — район Питтсбурга (Пенсильвания).

Прочее
  — малая планета.